Steffan ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Steffan (1848–1882), deutscher Maler
 August Wilhelm Steffan (1933–2016), deutscher Entomologe und Hochschullehrer
 Dietrich Steffan († nach 1473), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Emil Steffan (1899–1968), deutscher Architekt, siehe Emil Steffann
 Ernst Steffan (1890–1967), österreichischer Komponist, Librettist und Dirigent
 Frank Steffan (* 1957), deutscher Autor, Journalist, Filmemacher und Verleger
 Gaby Steffan (* 1933), deutsche Schauspielerin
 Hans Steffan (1877–1939), österreichischer Eisenbahningenieur
 Ingolf Steffan-Dewenter (* 1963/1964), deutscher Biologe und Hochschullehrer für Tierökologie und Tropenbiologie
 Jakob Steffan (1888–1957), deutscher Politiker
 Johann Gottfried Steffan (1815–1905), Schweizer Maler
 Josef Anton Steffan (1726–1797), österreichischer Komponist
 Martin Steffan (1876–nach 1953), deutscher Fechter und Fechtfunktionär
 Werner Steffan (1890–1973), deutscher Konteradmiral

Siehe auch: 
 Steffan von Cronstetten
 Stefan (Begriffsklärung)
 Steffen